Nagra – azienda di apparecchiature audio e cinematografiche svizzera
 Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle – organizzazione svizzera che si occupa dello smaltimento dei rifiuti radioattivi
 Nagra – cittadina dell'India
 Parminder Nagra – attrice britannica di origini indiane